Miraklet kan syfta på:

 Miraklet (film, 1913) – en svensk stumfilm från 1913 i regi av Victor Sjöström
 Miraklet (1944) – en film från 1944 i regi av Preston Sturges
 Miraklet (1962) – en film från 1962 i regi av Arthur Penn
 Miraklet (sång) – en sång av Thomas Di Leva från 1999
 Miraklet (TV-serie) – en italiensk dramaserie från 2018

Se även 
 Mirakel (olika betydelser)